Sainte-Croix kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Sint-Kruis,, Flandern, Västflandern,

Frankrike 

 Sainte-Croix, Ain, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Croix, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Sainte-Croix, Aveyron, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Sainte-Croix, Dordogne, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Croix, Drôme, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Croix, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Sainte-Croix, Tarn, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Sainte-Croix-à-Lauze, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Sainte-Croix-aux-Mines, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Sainte-Croix-de-Caderle, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Sainte-Croix-de-Mareuil, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Croix-de-Quintillargues, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Sainte-Croix-du-Mont, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Sainte-Croix-du-Verdon, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Sainte-Croix-en-Jarez, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Sainte-Croix-en-Plaine, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Sainte-Croix-sur-Buchy, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Sainte-Croix-sur-Mer, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Sainte-Croix-Vallée-Française, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Sainte-Croix-Volvestre, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Sainte-Croix-sur-Aizier, före detta kommun, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Sainte-Croix-Hague, före detta kommun, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Sainte-Croix-Grand-Tonne, före detta kommun, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Sainte-Croix, Lot, före detta kommun,

Kanada 

 Sainte-Croix (kommun i Kanada), Québec, Chaudière-Appalaches,

Schweiz 

 Sainte-Croix, Vaud, ort och kommun, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar